Hrvoje (Vojko) Bartolović, hrvaški problemist, * 15. junij 1932, † 3. november 2005. 

Hrvoje Bartolović je poleg Nenada Petrovića najpomembnejši hrvaški problemist. Od leta 1948 je sestavil več kot 800 šahovskih problemov, od toga jih je 81 uvrščenih v FIDE Albume. Leta 1956 je postal sodnik FIDE za šahovsko kompozicijo, leta 1980 pa je dosegel naslov velemojster problemskega šaha.

Rešitev problema:

1. Dc5! (grozi 2. Lxf6#)
1. ... Lf5 2. De3#
1. ... Tf5 2. Dg1#

Zunanje povezave 
 http://www.problemonline.com/bartolovic/en_bartolovic.htm
 https://web.archive.org/web/20110604092600/http://members.tripod.com/~JurajLorinc/chess/xbartolo.htm
 http://www.softdecc.com/pdb/search.pdb?expression=A='Bartolovic' 

Bartolović, Hrvoje
Bartolović, Hrvoje
Bartolović, Hrvoje
Bartolović, Hrvoje